Samastacus är ett släkte av kräftdjur. Samastacus ingår i familjen Parastacidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Samastacus